Fyrtiotalist kan avse:

 Fyrtiotalist – en person född under 1940-talet
 Fyrtiotalist – medlem av en informell grupp svenska författare som debuterade under 1940-talet, se fyrtiotalism

Se även
 Fyrtiotalisterna – en bok av Ludvig Rasmusson